Holzwarth pode se referir a:
Oliver Holzwarth
Alex Holzwarth
Franz de Castro Holzwarth

Desambiguação